Le terme ligne 19 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 19 du métro de Pékin
 Ligne 19 du métro de Stockholm

Tramway 
 Ligne 19 du tramway de Bruxelles
 Ligne 19 du tramway de Budapest
 Ligne 19 du tramway d'Istanbul

Train 
 Ligne 19, ligne de chemin de fer belge reliant Mol et Budel et traversant donc la frontière avec les Pays-Bas

Voir aussi 
 
 
 19 (nombre)

19